Татарки — название населённых пунктов в России:

 Татарки — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Татарки — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Татарки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.